Burghorn steht für:

 Burghorn, Berg in der Schweiz, siehe Lägern
 Burghorn, Ortsteil von Eschede, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Burghorn, Polder und Bauerschaft in der Gemeinde Schagen, Nord-Holland, Niederlande

Siehe auch:
 Burg Horn